Dual in-line package
 Državno izborno povjerenstvo (vidi Predsjednički izbori u Hrvatskoj)